Alzano peut désigner:
 Alzano Lombardo, commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie en Italie ;
 Alzano Scrivia, commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont en Italie.